Il singolare del torneo di tennis Soho Square Ladies Tournament 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Viktorija Kan che ha battuto in finale Nastja Kolar 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Kaia Kanepi (secondo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)
  Julija Putinceva (quarti di finale)
  Estrella Cabeza Candela (primo turno)

  Tadeja Majerič (ritiro)
  Aleksandra Panova (secondo turno)
  Nina Bratčikova (primo turno)
  Kristína Kučová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Soho Square Ladies Tournament 2013